Нозе — коммуна во Франции, в департаменте Атлантическая Луара.
 Нозе — коммуна во Франции, в департаменте Об.
 Нозе — коммуна во Франции, в департаменте Эсон.
 Нозе, Альберто (род. 1979) — итальянский пианист.